Богданова може да се отнася за:
 Валентина Богданова (р. 1960), български политик
 Красимира Богданова (1949-1992), българска баскетболистка
 Нада Богданова (1914-1987), македонска партизанка